Kremling ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Kremling (1920–2013), deutscher Gynäkologe und Medizinhistoriker
 Ingrid Kremling (* 1948), deutsche Opern-, Lied- und Konzertsängerin in der Stimmlage lyrisch-dramatischer Sopran
 Ludwig Kremling (1861–1930), Politiker